Olaszország
Cuneo, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Cuneo megye, megye Olaszországban, Piemont régióban